Arcidiocesi di Sebastopoli di Abasgia – sede vescovile titolare della Chiesa cattolica nell'odierna Abcasia
 Diocesi di Sebastopoli di Armenia – sede vescovile soppressa del patriarcato di Costantinopoli e sede titolare della Chiesa cattolica nell'odierna Turchia
 Diocesi di Sebastopoli di Tracia – sede vescovile soppressa del patriarcato di Costantinopoli e sede titolare della Chiesa cattolica nell'odierna Bulgaria